Le qualificazioni del singolare  femminile dell'Open di Francia 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Kiki Bertens (Qualificata)
  Andrea Hlaváčková (secondo turno)
  Karin Knapp (primo turno)
  Akgul Amanmuradova (secondo turno)
  Heather Watson (Qualificata)
  Eva Birnerová (Qualificata)
  Misaki Doi (secondo turno)
  Mariana Duque-Mariño (primo turno)
  Stefanie Vögele (secondo turno)
  Garbiñe Muguruza Blanco (ultimo turno)
  Karolína Plíšková (Qualificata)
  Olivia Rogowska (primo turno)

 Julija Putinceva (secondo turno)
 Sesil Karatančeva(ultimo turno)
 Laura Robson (ultimo turno)
 Valerija Savinych (primo turno)
 Gisela Dulko (primo turno)
 Alla Kudrjavceva (primo turno)
 Kurumi Nara (primo turno)
 Erika Sema (secondo turno)
 Lara Arruabarrena-Vecino (Qualificata)
 Jill Craybas (secondo turno)
 Alison Riske (primo turno)
 Iryna Brémond (secondo turno)

Qualificate

  Kiki Bertens
  Chan Yung-jan
  Jaroslava Švedova
  Alexa Glatch
  Heather Watson
  Eva Birnerová

 Dinah Pfizenmaier
 Heidi El Tabakh
 Lauren Davis
 Lara Arruabarrena-Vecino
 Karolína Plíšková
 Zhang Shuai

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Note 
 

Open di Francia 2012